Les Dukes de Wellington sont une franchise de hockey sur glace basée à Wellington, Ontario au Canada.

Saison-par-Saison

Voir aussi

Club de hockey sur glace en Ontario